Kammgarn steht für:
 Kammgarn, ein Garn hergestellt aus sogenannter Kammwolle
 Kulturzentrum Kammgarn, ein Kulturzentrum in der Stadt Kaiserslautern